Álvaro de Braganza y Castro (Ceuta, 1439 – Toledo, 1504), también llamado Álvaro de Portugal, fue un aristócrata portugués que se exilió en Castilla en 1483 y allí alcanzó puestos de gran relevancia bajo el gobierno de los Reyes Católicos. 

Era hijo del II duque de Braganza Fernando I y de Juana de Castro. Señor de Melo, de Tentúgal, de Cadaval, de Peral y de Ferreira. Canciller y secretario de Justicia.

Casó en Évora en 1479 con Felipa de Melo-Manuel de Villena y Menezes (muerta en 1516), señora de la casa y del condado de Olivenza, señora de Ferreira de Aves, hija y única heredera de Rodrigo de Melo, 1° conde de Olivenza. De este matrimonio descienden los duques de Cadaval, con la baronía que da la Casa de Braganza. En la descendencia de Álvaro, también están los títulos de Marqués de Ferreira, Conde de Tentúgal y Duque de Cadaval en Portugal; y en España, Marqués de Vilhescas, conde de Gelves, y Duque de Veragua.

Fue nombrado miembro y, desde 1485, presidente del consejo de Castilla durante el reinado de los Reyes Católicos. En 1496 intervino a favor del rey Manuel I de Portugal para lograr su casamiento con Isabel, la hija primogénita de los reyes.

Tuvo un rol importante en los descubrimientos geográficos tanto de los castellanos como de los portugueses. Intercedió a favor de Cristóbal Colón entre 1496 y 1498, consiguiendo que se le concediese el 10% de los beneficios. En 1503 consiguió la liberación de Juan de la Cosa en Lisboa, donde había sido arrestado acusado de espionaje.

Hijos 

 Rodrigo de Melo (1468 - 1545), casado con Leonor de Almeida, hija de Francisco de Almeida, 1.º Virrey en la India. 
 Jorge Alberto de Portugal y Melo (1470- ? ), casado con Isabel Colón de Toledo (hija de Diego Colón, segundo Almirante de las Indias). Primer conde de Gelves en España, por decreto del rey Carlos I;
 Isabel de Castro, casada con Alonso de Sotomayor, IV conde de Belalcázar;
 Beatriz de Portugal-Villena-Melo (1483 - 1535), casada en 1500 con Jorge de Lencastre, duque de Coímbra, hijo bastardo de Juan II el Príncipe Perfecto;
 Joana de Vilhena, casada com D. Francisco de Portugal, Primer conde de Vimioso;
 Maria de Menezes, casada com D. João da Silva, Primer conde de Portalegre.

Fue sepultado en Évora, en el convento de San Juan Evangelista que comenzó a construir su suegro Rodrigo de Melo.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Portugal del siglo XV
Casa de Braganza
Presidentes del Consejo de Castilla
Políticos de Ceuta
Nacidos en Ceuta
Cortesanos de los Reyes Católicos
Fallecidos en Toledo